Frørup Sogn henviser til flere artikler:
 Frørup Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune (tidligere Christiansfeld Kommune) og i Vojens-Christiansfeld Provsti
 Frørup Sogn (Nyborg Kommune) – et sogn i Nyborg Kommune (tidligere Ørbæk Kommune) og i Nyborg Provsti